Джон Макбет Пакссон (; родился 29 сентября 1960 года, Дейтон, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист и тренер, сын Джима Пакссона-старшего и младший брат Джима Пакссона-младшего, также игравших в НБА.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Нотр-Дам, в 1983 году был выбран на драфте НБА под 19-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс». Позже выступал за команду «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 11 сезонов. В сезонах 1990/1991, 1991/1992 и 1992/1993 годов Пакссон становился чемпионом НБА в составе «Буллз». Два года подряд включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1982—1983). Всего за карьеру в НБА сыграл 772 игры, в которых набрал 5560 очков (в среднем 7,2 за игру), сделал 906 подборов, 2758 передач, 517 перехватов и 44 блок-шота.

Карьера тренера и функционера 
После завершения профессиональной карьеры Пакссон работал в родной команде «Чикаго Буллз» (1995—1996) ассистентом Фила Джексона, под руководством которого он выиграл три чемпионских титула, будучи игроком (1991—1993). На этой должности он также стал чемпионом НБА в сезоне 1995/1996 годов.

с 2003 по 2020 год был генеральным менеджером «Чикаго Буллз».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Чикаго Буллз»
Родившиеся в Дейтоне